Финал IX Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Ленинграде 1-23 октября 1963 года по круговой системе. В нём приняли участие 20 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Главный судья — Л. Гиршфельд.

Набравшие по 13 очков Вячеслав Щёголев и Андрис Андрейко провели в Москве дополнительный матч, по итогам которого чемпионом страны стал Вячеслав Щёголев. Второе место занял Андрис Андрейко. На третьем месте Александр Рац. Победитель чемпионата получил право участвовать в чемпионате мира 1964 года в Мерано..

Итоговое положение

Дополнительный матч

Примечания

Литература 
 Гиршфельд Л. Турнирные моменты // Шашки. — 1963. — № 6. — С. 11—14.

Мужчины 1963
Соревнования по международным шашкам в Санкт-Петербурге
1963 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1963 году
Октябрь 1963 года
1963 год в Санкт-Петербурге